Паршал има више значења:
 Паршал (Колорадо)
 Паршал (Северна Дакота)